est un footballeur japonais né le  à Nagoya (Japon). Il évolue au poste de milieu défensif.

Biographie

Carrière 
 1997-2001 : Nagoya FC ()
 2001-2003 : Atsuta High School FC ()
 2004-2005 : Avaí Futebol Clube ()
 2005 : Sport Club Corinthians Paulista ()
 2005 : Associação Atlética Portuguesa ()
 2006-2007 : Aichi New Waves (Futsal) ()
 2006-2007 : OSFC, T.T.CHOPPAR ()
 2007-2015 : FC Astra Giurgiu ()
 depuis 2015 :  Osmanlispor ()
 depuis jan. 2016 : FC Astra Giurgiu () (prêt)

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Roumanie de 
 Season Best 33 Players (Milieu défensif : 3rd) : 2012-2013

 Championnat de Roumanie de 
 Champion : 2007-2008

 Championnat de Roumanie
 Champion : 2016

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en février 1986
Naissance à Nagoya
Footballeur japonais
Joueur de l'Astra Giurgiu
Joueur du Ventforet Kofu